Dias da Silva ist ein Familienname folgender Personen:
 „Felipe“, Felipe Dias da Silva dal Belo (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Leandson Dias da Silva (* 1981), brasilianischer Fußballspieler und „Welt-Torjäger“
 Maria Terezinha Dias da Silva Viegas  (* 1964), Politikerin aus Osttimor
 Balbina Malheiros Dias da Silva (* 1959), angolanische Diplomatin und Botschafterin